Cardew ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius Cardew (1936–1981), britischer Komponist und Improvisationsmusiker
 Frederic Cardew (1839–1921), britischer Kolonialverwalter